Corsia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Corsia ingår i familjen Corsiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Liljeordningen
Corsia